Athamanta carvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Stephani och Schult.. Athamanta carvifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolia